De UEFA Super Cup 1994 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de UEFA Champions League 1993/94, AC Milan, en de winnaar van de Europacup II 1993/94, Arsenal FC, op 1 februari en 8 februari 1995.

De eerste wedstrijd werd in het Arsenal Stadium gespeeld en eindigde in een gelijkspel. Later eindigde de tweede wedstrijd, in het Stadio Giuseppe Meazza, in een 2-0-overwinning voor AC Milan. Zo sleepte AC Milan de derde Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1993/94
Arsenal FC
AC Milan
Sportevenement in Londen
Sportevenement in Italië